Moscopol:
 Jean Moscopol
 Discografie Jean Moscopol

Vezi și 
 Moscopole

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din greacă